Saint-Jacut (avec un tiret) désigne les lieux ou édifices suivant :

Villes
Les communes françaises suivantes tiennent leur nom de saint Jacut :
 Saint-Jacut-les-Pins dans le Morbihan ;
 Saint-Jacut-de-la-Mer dans les Côtes-d'Armor, l'ancienne Landoac ;
 Saint-Jacut-du-Mené dans les Côtes-d'Armor.

Références